Geografia:
 Cap de la Serra: cim del municipi de Castellar del Riu (Berguedà)
 Cap de la Serra: serra del municipi de Fulleda (Garrigues)
 Cap de la Serra: serra del municipi de Biosca (Segarra)